43. Mistrzostwa Świata w Zapasach 1995 w stylu klasycznym odbyły się w mieście Praga (Czechy), a w stylu wolnym w mieście Atlanta (Stany Zjednoczone). Kobiety rywalizowały w mieście Moskwa (Rosja).

Tabela medalowa

Medale

Mężczyźni

Styl wolny

Styl klasyczny

Kobiety

Styl wolny

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 FILA Database

1995 w zapasach
Mistrzostwa świata w zapasach
Sport w Pradze
Zawody sportowe w Moskwie
Sport w Atlancie
Zapasy w Stanach Zjednoczonych
1995 w Stanach Zjednoczonych
1995 w Czechach
1995 w Rosji